Nieuw-Extremadura (Spaans: Nueva Extremadura) was de naam van twee bestuursdelen binnen het Spaanse koloniale rijk:

 Nieuw-Extremadura (Chili), een deel van Chili
 Nieuw-Extremadura (Nieuw-Spanje), een deel van Nieuw-Spanje